Кецин () — город в Германии, в земле Бранденбург.

Входит в состав района Хафельланд. Занимает площадь 92,78 км². Официальный код — 12 0 63 148.

В городском районе Кецина Пареце находится летняя резиденция прусского короля Фридриха Вильгельма III.

Население

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Бранденбурга